Bajo este nombre se conoce a distintos miembros de la casa de Habsburgo y de su sucesora, la casa de Habsburgo-Lorena:

 la infanta María Teresa de Austria (1638-1683), hija del Felipe IV de España, casada con Luis XIV de Francia;
 la archiduquesa María Teresa de Austria (1684-1696), hija del emperador Leopoldo I de Austria, célibe, falleció de viruela a los 12 años;
 María Teresa I de Austria, (1717-1780) reina de Hungría y Bohemia, emperatriz consorte del Sacro Imperio Romano Germánico;
 la archiduquesa María Teresa de Austria (1762-1770), hija de José II del Sacro Imperio Romano Germánico;
 la archiduquesa María Teresa Josefa de Austria (1767-1827), hija del emperador Leopoldo II del Sacro Imperio Romano Germánico, casada con el rey Antonio I de Sajonia;
 la archiduquesa María Teresa de Austria-Este (1773-1832), hija de Fernando Carlos de Austria y María Beatriz de Este, casada con el rey Víctor Manuel I de Cerdeña;
 la archiduquesa María Teresa de Austria-Toscana (1801-1855), hija del gran duque Fernando III de Toscana, casada con el rey Carlos Alberto de Cerdeña;
 la archiduquesa María Teresa de Austria (1816-1867), hija del archiduque Carlos de Austria, duque de Teschen, casada con Fernando II de las Dos Sicilias;
 la archiduquesa María Teresa de Austria (1845-1927), hija del archiduque Alberto de Austria, duque de Teschen, casada con el duque Felipe de Wurttemberg;
 la archiduquesa María Teresa de Austria-Este (1849-1919), hija del archiduque Fernando Carlos de Austria-Este, casada con el rey Luis III de Baviera;
 la archiduquesa María Teresa de Austria-Toscana (1862-1933) hija del Carlos Salvador de Austria-Toscana, casada con el archiduque Carlos Esteban de Austria.